Брия может означать:
 Брия (бриа, бриатический мир, «мир творения») — второй из четырёх духовных миров в каббале.
  () — род растений семейства Бобовые.
 Брия — женское имя (может быть сокращением от имени )
  () — коммуна во Франции (кантон Сен-Поль-сюр-Тернуаз департамента Па-де-Кале)

См. также